Витами́ны гру́ппы B — группа водорастворимых витаминов, играющих большую роль в клеточном метаболизме.

Некоторые вещества раньше относились к витаминам группы B, но они являются лишь витаминоподобными веществами либо синтезируются в организме человека.

Перечень

Не считаются витаминами

Примечания

Ссылки 
 Listing of vitamins  // Newsweek, Harvard, June 9, 2009